Wearside League 1894–95 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Wearside League. Ligaen havde deltagelse af tolv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Monkwearmouth FC, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wearside Football League – The History of the Wearside League 
 Wearside Football League – League Tables – 1892-1900

Noter 

Sæsoner i Wearside League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895